Одер-Шпре () — канал в Германии, в Берлине и районах Даме-Шпревальд и Одер-Шпре земли Бранденбург, соединяющий реки Даме (бассейн Северного моря) и Одру (бассейн Балтийского моря).

Длина канала составляет 83,7 км, его средняя глубина 1,85 м. Имеется 5 шлюзов. По каналу возможен проход судов водоизмещением до 750 тонн. На канале расположены города Фюрстенвальде и Айзенхюттенштадт.

Галерея

Примечания

См. также 
 Список каналов Германии

Каналы Германии
Бассейн Шпре
Бассейн Одры